Por el nombre de Hernán Ruiz se conoce a una saga de arquitectos andaluces del siglo XVI:

Hernán Ruiz, llamado el Viejo, arquitecto español, fallecido en 1547;
Hernán Ruiz Jiménez, llamado el Joven, el Mozo o Hernán Ruiz II, arquitecto, hijo del anterior;
Hernán Ruiz Díaz, llamado Hernán Ruiz III, arquitecto, hijo del anterior;
Hernán Ruiz de Villegas (1510-1572), humanista español;